Titi, germana del rei de la dinastia XX, Ramsès III i que fou segurament després una de les seves dones.
 Titi, mala adaptació del nom gentilici Tici, propi de la gens Tícia.
 Renoms:
 Rafael Conde, El Titi (Talavera de la Reina, Toledo, 1939), artista de varietats.
 Aboubacar Sidiki Camara, més conegut com a Titi Camara (Conakry, 1972), futbolista i entrenador guineà.
 Josep Maria Roca i Bigas Titi (Vic, 1982), jugador d'hoquei patins català.